VM i håndbold 2005 kan henvise til flere artikler:

VM i håndbold 2005 (mænd)
VM i håndbold 2005 (kvinder)